Богородицыны слёзы, или Богородицыны слёзки, — фитоним, который может относиться к различным растениям, в их числе:

 различные виды рода , особенно ,
 ,
 ,
 различные виды рода , особенно  и .